Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Gannet, d'après le nom anglais du Fou de Bassan :
 le , un brick-sloop de 16 canons acheté en 1800 et vendu en 1814 ;
 le , un brick-sloop de 18 canons de  lancé en 1814 et vendu en 1838 ;
 le , un sloop à hélice de classe Razer lancé en 1857 et démoli en 1887 ;
 le , un sloop à hélice de classe Doterel lancé en 1878. Il est transformé en navire musée en 1987 et visible à Chatham Dockyard ;
 le , un sloop à hélice de classe Nymphe lancé en 1888, renommé Gannet de 1916 à 1917 et vendu en 1920 ;
 le , une canonnière cuirassée lancée en 1877 et renommée Gannet en 1917 et vendue en 1923 ;
 le , une canonnière fluviale lancée en 1927 et transférée à la Marine de la République de Chine en 1942.

Gannet